Кованько́ — украинская фамилия.

На Украине в начале 2000-х годов проживало около 100 людей с данной фамилией.

 Кованьки — русский дворянский род (Гербовник, XV, 17).

Известные представители 
 
 Кованько, Алексей Иванович (1808—1870) — российский генерал-майор, химик.
  (1871—?) — Георгиевский кавалер; полковник; 2 января 1916.
 Кованько, Иван Афанасьевич (1773 или 1774—1830) — русский поэт.
 Кованько, Клавдия Петровна (1838—?) — русская писательница-беллетристка.
 Кованько, Лев Евгеньевич (1891—1938) — морской офицер.
 Кованько, Михаил Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4348; 19 декабря 1829.
 Кованько, Наталья Ивановна (1899—1967) — звезда «немого» кино.
 Кованько, Пётр Алексеевич — сотник полтавского полка, участник доноса на Ивана Мазепу.
 Кованько, Семён Николаевич (1830—1873) — предводитель дворянства Полтавской губернии в 1859—1865 гг.

См. также 
 Ковань

Примечания